Zelina steht für:
 Zelina (Fluss), Nebenfluss der Lonja in Kroatien

 Zelina (Bosnien und Herzegowina), Ortschaft in der Republika Srpska (Bosnien und Herzegowina)
 Zelina (Bulgarien), Dorf in der Oblast Stara Sagora (Bulgarien)
 Zelina (Russland), Siedlung in der Oblast Rostow (Russland)

 Zelina (Satellit), Serie sowjetischer Aufklärungssatelliten

Zelina ist der Familienname von:
 Gerald Zelina (* 1968), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Sveti Ivan Zelina, Stadt in Kroatien
 (2111) Tselina, Asteroid